Resultats del Gran Premi d'Indianapolis 500 disputat al circuit d'Indianapolis el 30 de maig del 1957 i puntuable pel campionat de Fórmula 1 de la temporada 1957.

Resultats

Altres 
 Pole: Pat O'Connor 4: 10. 09 (4 voltes).

 Volta ràpida: Jim Rathmann 1' 02. 75 (a la volta 127)

 Keith Andrews va morir en un accident als entrenaments.

Referències 

 

Indianapolis 500
1957